Borut Vukčevič, slovenski hokejist, * 19. januar 1973, Jesenice.

Vukčevič je bil dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice, od sezone 2006 pa igra za HK Alfo. Med letoma 1995 in 2001 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 91
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 91
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 13
| 15
| 28
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 2
| 11
| 13
| +18
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 3
| 7
| 10
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 14
| 4
| 11
| 15
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 3
| 10
| 13
| +13
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 8
| 14
| 22
|
| 37
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 15
| 4
| 7
| 11
|
| 32
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 13
| 2
| 5
| 7
|
| 18
|
| 3
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 4
| 11
| 15
|
| 63
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 6
| 11
| 17
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Kontinentalni pokal
| 05/06
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 18
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 26
| 5
| 6
| 11
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 21
| 1
| 9
| 10
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |312
| bgcolor="#7FFF00" |63
| bgcolor="#7FFF00" |133
| bgcolor="#7FFF00" |196
| bgcolor="#7FFF00" |+41
| bgcolor="#7FFF00" |342
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |24
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |7
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |-1
| bgcolor="#7FFF00" |12
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HK Jesenice Mladi